Margreet van Denemarken of ook wel Margreet van Noorwegen (Kasteel van Kopenhagen, 23 juni 1456 — Stirling Castle, 14 juli 1486) was, als vrouw van koning Jacobus III van Schotland, koningin van Schotland van 1469 tot 1486. Ze was de dochter van Christiaan I, koning van Denemarken, Noorwegen en Zweden, en Dorothea van Brandenburg.

Levensloop 
Margreet werd uitgehuwelijkt aan Jacobus III van Schotland in 1460. Het huwelijk werd geregeld uit een aanbeveling van de koning van Frankrijk om de geschillen tussen Denemarken en Schotland op te lossen over annexatie van de Hebriden eilanden. Dit dispuut duurde van 1426 tot aan 1460. In juli 1469 (Margreet was toen 13 jaar) trouwde ze in Holyrood Abbey met Jacobus III, koning van de Schotten (1460-88). Haar vader, koning Christiaan I van Denemarken en Noorwegen (de twee landen waren verenigd door de Unie van Kalmar), was akkoord gegaan met een aanzienlijke bruidsschat, echter zat hij in geldnood, waardoor hij de Orkney- en Shetlandeilanden tijdelijk verpandde, om er zeker van te zijn dat de bruidsschat betaald kon worden.

Willem Sinclair, eerste baron van Caithness, was rond die tijd de baron van Orkney in Noorse dienst. In 1472 moest hij zijn rechten van Orkney afstaan in ruil voor Ravenscraig Castle, zodat ook de Schotse troonpretendenten rechten kregen op Orkney.

Uit het huwelijk kwamen drie kinderen voort:
 Jacobus IV van Schotland, troonopvolger
 James Stuart, Hertog van Ross (1476-1504)
 John Stuart, Baron van Mar (1479-1503)

Margeet werd een populaire koningin in Schotland en werd beschreven als mooi, goed gemanierd en gevoelig Vele latere historici verklaarden dat ze een veel betere bestuurder zou zijn geweest dan haar man was. In een verhaal opgetekend uit wat haar zoon zou hebben gezegd, werd beweerd dat Margreet overleed aan de gevolgen van vergiftiging. Deze zou toegediend zijn door John Ramsay, eerste Heer van Bothwell, leider van een van de politieke organisaties binnen de hofraad. Ramsay was echter een favoriet binnen de koninklijke familie en dit bleef ook zo na de dood van de koningin, historici blijven twijfelen of Ramsay daadwerkelijk iets met haar dood te maken had, al bleek hij wel enig kennis te hebben van vergif en het mengen daarvan.

Referenties 

Partner van de koning van Schotland
Persoon in de 15e eeuw